Anthology puede referirse a:

Música 
 Anthology (álbum de Alien Ant Farm);
 Anthology (álbum de Asia);
 Anthology (álbum de Bryan Adams) (2005);
 Anthology (álbum de Burzum) (2008);
 Anthology (álbum de Garbage) (2022);
 Anthology: Set the World Afire, álbum de Megadeth;
 Anthology (álbum de Michael Jackson) (1986);
 Anthology (álbum de Roger Daltrey) (1998);
 The Anthology (álbum de Joe Cocker), (1999);
 Anthology (álbum de The Band) (1978);
 Anthology 1 (1995), álbum de The Beatles;
 Anthology 2 (1996), álbum de The Beatles;
 Anthology 3 (1996), álbum de The Beatles;
 Anthology: The Phonogram Years, álbum de The Mission;
 Anthology: 1965-1985 (1989), álbum de Todd Rundgren;
 Anthology (álbum de UFO);
 Anthology: 1999-2013, álbum de Underoath;
 The Beatles Anthology.